

Toponymes 

 Lesparre, ancienne commune française de Tarn-et-Garonne, rattachée avant 1806 à Montfermier
 Lesparre-Médoc, une commune française, située dans le département de la Gironde et la région Nouvelle-Aquitaine.

Patronymes 

 La famille de Lesparre, famille des seigneurs de Lesparre-Médoc au Moyen Âge ;
 Christiane Lesparre (1928-2002), écrivaine française ;
 Thibaut Lesparre (1992-), joueur français de rugby à XV ;
 Voir aussi André de Foix (1490-1547), homme de guerre français, comtes de Montfort, dit Lesparre ou Asparroz.

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France